Колодезное — название географических объектов.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Колодезное — деревня в Копыльском районе Минской области.
 
Россия
 Колодезное — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Колодезное — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Колодезное — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Крым
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Колодезное — село в Красногвардейском районе.
 Колодезное — село в Симферопольском районе.
 Колодезное — исчезнувшее село в Черноморском районе.
 
Украина
 Колодезное — село в Березновском районе Ровненской области.
 Колодезное — село в Двуречанском районе Харьковской области.

Другое 
 Колодезное — ботанический заказник местного значения. Находится в Александровском районе Донецкой области Украины.

См. также 
 Колодезная
 Колодезный